Постный — русская фамилия. Имеет женскую форму Постная.

Известные носители 
 Постный, Алексей Владимирович (1910—1945) — советский военный, Герой Советского Союза.
 Постный, Евгений Михайлович (род. 1981) — израильский шахматист, гроссмейстер (2002).